

Населені пункти та їхні частини
 Заскале — село в гміні Шафляри Новотарзького повіту Малопольського воєводства
 Заскале — село в гміні Лончна Скаржиського повіту Свентокшиського воєводства
 Заскале — село в гміні Стравчин Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Заскале — частина села Компеле-Великі в гміні Вольбром Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Заскале — частина села Ужути в гміні Опатовець Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Заскале — частина села Бенчкув у гміні Ґурно Келецького повіту Свентокшиського воєводства

Примітки